Молода Україна (1870-1890) —  культурно-просвітницький, згодом громадсько-політичний рух Галичини та Наддніпрянщини, протилежний москвофільству
 Молода Україна (1899) — українська молодіжна організація в Австро-Угорській імперії (в основному в Галичині та Буковині) в 1899–1903 рр.
 Молода Україна журнал (1900) — друкований орган «Молодої України» української молодіжної організації в Австро-Угорській імперії в 1900–1903 рр.
 Молода Україна (2003) — український  літературно-мистецький журнал заснований у 2003 році. Засновник та видавець: Комітет молодіжних та дитячих громадських організацій міста Києва, Упорядник: Олесь Доній, головний редактор: Дмитро Лиховій. Видавався з липня 2003 по 2004 рік. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 73003 від 15.05.2003 р. Вебсайт: http://molodaukraina.org 
 Молода Україна (журнал, Канада) — журнал української демократичної молоді у Канаді
 Політична партія «Молода Україна»